Elymotrigia är ett släkte av gräs. Elymotrigia ingår i familjen gräs.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gräs
Elymotrigia